Giovanni Silva de Oliveira – ex calciatore brasiliano
 Larissa Costa Silva de Oliveira – modella brasiliana
 Lucas Antônio Silva de Oliveira – calciatore brasiliano
 Malcom Filipe Silva de Oliveira – calciatore brasiliano
 Marcus Vinicius da Silva de Oliveira – calciatore brasiliano